Wasmer steht für:

 eine serverseitige Laufzeitumgebung für WebAssembly 

Wasmer ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Wasmer (1627–1705), deutscher Jurist
 Eduard von Wasmer (1836–1902), deutscher Generalmajor
 Hinrich Wasmer (1588–1643), Ratsherr und Bürgermeister in Itzehoe, Landvogt von Dithmarschen
 Johann Jacob von Wasmer (1671–1747), königlich-dänischer Vizekanzler
 Josef Wasmer (1902–1934), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer

Siehe auch:
 Vasmer
 Wasner
 Wassmer
 Waßmer